Бьёргфиннур Уинтер (; род. 23 марта 1993 года в Сандуре, Фарерские острова) — фарерский футболист, игрок клуба «Ундри».

Карьера  
Бьёргфиннур является воспитанником «Б71» из его родного Сандура. Он дебютировал за этот клуб 2 апреля 2014 года в матче кубка Фарерских островов против рунавуйкского «НСИ». Через 8 дней игрок провёл свою первую игру в премьер-лиге Фарерских островов. Это была встреча с клаксвуйкским «КИ»: Бьёргфиннур появился на поле на 65-й минуте, заменив Эббе Томсена. Всего в своём дебютном сезоне игрок принял участие в 3 матчах фарерского первенства. Бьёргфиннур выступал за свой родной клуб на протяжении 9 сезонов, приняв участие в 134 играх фарерских чемпионатов и забив в них 14 мячей. Наиболее продуктивным для него выдался сезон-2017: игрок отличился 6 раз в 16 матчах второго дивизиона, а «Б71» по его итогам вышел в первый дивизион с 1-го места.

В мае 2019 года Бьёргфиннур перешёл из «Б71» в «Ундри». В своём первом сезоне в новой команде он забил 4 гола в 9 матчах второй фарерской лиги. В сезоне-2020 Бьёргфиннур принял участие в 8 матчах второго дивизиона и отличился в них 3 раза.

Cтатистика выступлений

Достижения

Командные 
 «Б71»
 Победитель второго дивизиона (1): 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FaroeSoccer 
 
 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-71»
Игроки ФК «Ундри»